Il Pro Tennis World Open è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. È stata l'edizione inaugurale del BMW Tennis Championship.
Si giocava a Boca Raton negli Stati Uniti.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni